Матануска () — река в США, на Аляске.

Название реки происходит из русского языка, от слова «Медновская».

Длина — 121 км. Истоки реки расположены на леднике Матануска в Чугачских горах. Протекает преимущественно в юго-западном направлении, впадая в рукав Ник-Арм Кенайского залива (залива Кука) примерно в 40 км к северо-востоку от Анкориджа. Питание в основном ледниковое. В нижнем течении к западу до реки Суситна расположена долина, одно из нескольких мест на Аляске, где развито сельское хозяйство.

Матануска популярна среди туристов-любителей рафтинга.

Примечания 

Реки, впадающие в Аляскинский залив
Реки Аляски